Nils Idman kan avse:

Nils Idman (1680–1750) – en finländsk präst
Nils Idman (1716–1790) – en finländsk präst och språkforskare